DNA complementare in genetica
Angolo complementare in geometria
Complementare di un insieme in insiemistica
Valuta complementare in economia
 Imposta complementare – in finanza è una imposta personale, progressiva, sul reddito globale delle persone fisiche